La battaglia di Gaza, combattuta tra Tolomeo I d'Egitto e Demetrio I Poliorcete di Macedonia. 
 La battaglia di Rafah nel 217 a.C., conosciuta anche come "battaglia di Gaza", combattuta tra Tolomeo IV di Egitto e Antioco III il Grande.

 Ci furono durante la prima guerra mondiale tre battaglia combattute tra le forze britanniche e le armate ottomane:
 La prima battaglia di Gaza (26 marzo 1917) fu una vittoria ottomana
 La seconda battaglia di Gaza (19 aprile 1917) fu una vittoria ottomana
 La terza battaglia di Gaza (31 ottobre – 7 novembre 1917) fu una vittoria inglese

 La battaglia di Gaza del 2007 finita con la presa del controllo della Striscia di Gaza da parte di Hamas.